Massart ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Massart, belgischer Radrennfahrer  
 Lambert Massart (1811–1892), belgischer Geiger
 Louise Aglaé Massart (1827–1887), französische Pianistin, Musikpädagogin und Komponistin